Curtitoma är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bartsch 1941. Curtitoma ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kägelsnäckor
Curtitoma